Willem van der Zaen, een zeventiende-eeuwse Nederlandse schout-bij-nacht
 Hr. Ms. Willem van der Zaan (1939), een Nederlandse mijnenlegger van de Willem van der Zaanklasse
 Hr. Ms. Willem van der Zaan (1991), een Nederlands fregat van de Karel Doormanklasse.